Luojing är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 29 kilometer norr om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Luojing är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xuhang,  km sydväst om Luojing. Trakten runt Luojing består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina